Die Gauliga Niederrhein 1944/45 war die zwölfte und letzte Spielzeit der Gauliga Niederrhein im Fußball. Die Meisterschaft wurde aufgrund der Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs nach dem ersten Spieltag Ende September 1944 abgebrochen. Anschließend spielten die noch bestehenden Vereine in mehreren lokalen Spielklassen. Mit der britische Zonenmeisterschaft 1945/46 gab es nach dem Krieg wieder eine regionale Fußballmeisterschaft.

Abschlusstabelle 

|}

Siehe auch 
 Deutsche Fußballmeisterschaft 1944/45

1944
Fußballsaison 1944/45
Abgebrochene Sportveranstaltung